Joypur Hāt är en ort i Bangladesh.   Den ligger i provinsen Rajshahi, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Dhaka. Joypur Hāt ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Joypur Hāt är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Joypur Hāt. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Joypur Hāt består till största delen av jordbruksmark. Runt Joypur Hāt är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Rajshahi (provins)